Анатолий Васильевич Мошинский (; 20 сентября 1937 Мерефа, СССР — 15 марта 1996 Республика Беларусь) — советский и белорусский учёный в области радиофизики и электроники, кандидат физико-математических наук (1970), профессор (1993), член-корреспондент Белорусской инженерной академии (1993).

Биография 
Родился 20 сентября 1937 года в городе Мерефа Харьковская область. В 1963 году окончил Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. С 1964 года работал в Минском радиотехническом институте (ныне Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники) ассистентом кафедры электронных, ионных и полупроводниковых приборов. В 1985—1996 годах был заведующим кафедрой.

Научная деятельность 
Автор научных работ по теории дифракции, прикладной электродинамике и математическому моделированию физических процессов в . Руководил сдачей кандидатских диссертаций.
Опубликованные работы:
 Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и трещинах: автореферат диссертации… кандидат физико-математических наук: 01.041 / Мошинский А. В. — Мн. Минск, 1970.
 Построение скалярной функции Грина для прямоугольного волновода с использованием функций Матье (1979).
 Математическое моделирование краевой электродинамической задачи волнового стержневого излучателя с локальными импедансными нагрузками (1982).

Награды 
 Нагрудный знак «Отличник народного образования БССР»,
 Знак «За выдающиеся достижения» (Высшая школа СССР).

Примечания

Литература 
 Мошинский А. В. // Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники: история в биографиях ректоров, учёных, удостоенных почётных званий, лауреатов премий, профессоров, доктора наук: 40 лет (1964—2004). Мн. — Минск, 2004. — С. 330—331.

Ссылки 
 Мошинский, Анатолий Васильевич (кандидат физико-математических наук ; 1937—1996) на сайте Национальной библиотеки Беларуси.
 Гісторыя кафедры электронікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі.
 Мошинский Анатолий Васильевич // Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук.

Радиофизики
Учёные СССР
Учёные Белоруссии
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Белорусского университета информатики и радиоэлектроники